Il giglio insanguinato (Maria Chapdelaine) – film del 1934 diretto da Julien Duvivier
Il giglio insanguinato (Blood Trillium) – romanzo di Julian May del 1992